Sterly ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Jürgen Sterly (1938–2012), deutscher Schulleiter und Autor
 Joachim Sterly (1926–2001), deutscher Ethnologe